Skedsmo Fotballklubb é um clube de futebol da Noruega fundado em 1980. Sua sede fica em Skedsmo.

Ligações externas
 Página oficial
 Skedsmo Stadion - Nordic Stadiums

Clubes de futebol fundados em 1980
Clubes de futebol da Noruega